campo-grandensi – abitanti di Campo Grande (Alagoas)
campo-grandensi – abitanti di Campo Grande (Mato Grosso do Sul)